Kobiety w konkurencji - slopestyle, będą walczyły o medale mistrzostw świata 18 stycznia w Stoneham na trasie zwanej Stoneham #4. Tytułu sprzed dwóch lat nie obroniła Finka Enni Rukajärvi, która mimo zapowiedzi nie wystartowała w czempionacie. Nową mistrzynią świata została reprezentantka gospodarzy Kanadyjka Spencer O’Brien, srebrny medal wywalczyła zawodniczka ze Szwajcarii Sina Candrian. Natomiast brązowy krążek powędrował do Australijki Tory Bright.

Wyniki

Kwalifikacje

Finał

Bibliografia 
 Wyniki końcowe
 Wyniki kwalifikacji

Mistrzostwa świata w snowboardzie 2013